El título The Lie puede hacer referencia a:
 Una película de 1914; o
 Un episodio de la serie de televisión Lost.